Pimpinella henningii är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Pimpinella henningii ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
henningii